«Emilio Martínez» - conjunto del nombre propio Emilio y el apellido Martínez - puede referirse a:

Personajes 

 Emilio Martínez Cardona (1971-), escritor uruguayo-boliviano;
 Emilio Martínez Garrido (1886-1936), abogado costarricense;
 Emilio Martínez Lázaro (1945-), director de cine español;
 Emilio Martínez Manatou (1919-200?), político mexicano;
 Emilio Martínez Martínez (1893-1934), religioso español (w:pl);
 Emilio Martínez Martínez (1981-), futbolista paraguayo (w:en);